Лотар Воллех (; ,  — , ) — немецкий фотограф.

Биография 
Учился в Высшей школе прикладного искусства в Берлине (1946—1948). Арестован советским командованием по сфабрикованному обвинению в шпионаже, осужден на 15 лет принудительных работ в лагере под Воркутой. После визита в Москву канцлера Аденауэра в 1956 году был вместе с другими немецкими военнопленными освобожден, вернулся в Берлин.

В 1956—1957 годах учился в школе фотографии, графики и моды в Западном Берлине. В 1958 году прошёл в Швеции на острове Готланд программу реабилитации молодых людей, жертв войны, разработанную Всемирным советом церквей. В 1959—1961 годах учился в Школе дизайна в Эссене. До конца 1960-х годов работал в рекламной фотографии, в основном — в Дюссельдорфе.

В 1970 году выпустил альбом «СССР: государство и люди». В дальнейшем работал как независимый фотограф. Наиболее известен портретами актуальных художников, оставил их более ста, среди них — Генри Мур, Рене Магритт, Ман Рэй, Георг Базелиц, Фриц Вотруба, Жан Тенгели, Йозеф Бойс, Герхард Рихтер, Христо, Гюнтер Юкер, Магдалена Абаканович, Клас Олденбург и др. В 1977—1979 годах проводил много времени в Польше, работая над сериями «Черная Богоматерь Ченстоховская» и «Замок Вавель».

Наследие 
Большая выставка работ Воллеха 1959—1979 годов прошла в 2005—2007 годах в музеях Бремена, Хофхайма и Кобленца.

Альбомы, каталоги 
 UdSSR: Der Sowjetstaat und seine Menschen. Stuttgart: Belser, 1970 (предисловие Генриха Бёлля)
 Lothar Wolleh: eine Wiederentdeckung: Fotografien 1959—1979. Bremen: Hauschild, 2005

Галерея

Примечания

Ссылки 
 (англ.)
 На сайте Мастера фотографии
 На сайте Артнет
 (рус.)
 Лотар Воллех: Люди во тьме, идущие навстречу свету. Интервью с Оливером Воллехом — сыном фотографа.